Богути може да се односи на:

 Богути (Сјеница), насељено место у општини Сјеница, Република Србија
 Богути (Цетиње), насељено место у општини Цетиње, Црна Гора